Eduardo Rodríguez – giocatore di baseball venezuelano
 Eduardo Rodríguez Veltzé – politico boliviano